Niemcy:
 Serno – dzielnica Coswig (Anhalt)

Osoby:
 Walter Serno – zbrodniarz nazistowski
 Wolf Serno – niemiecki autor